Egrestő település Romániában, Brassó megyében
 Egrestő település Romániában, Maros megyében